«Странная история» () — советский короткометражный фильм жанра комедия 1960 года производства киностудии Азербайджанфильм.

Синопсис 
Фильм был подвергнут жёсткой критике из-за употребления героями спиртных напитков. Герой Кефчилов в состоянии алкогольного опьянения идёт в баню, вместо того, чтобы сесть на поезд в Кировабаде, на котором прибыл и опоздал на него, после чего герой сталкивается с неприятностями в жизни. Наконец-таки поняв, что такой образ жизни никому пользы принести не сможет, бросил алкоголь.

Создатели фильма

В ролях 
 Лютфали Абдуллаев — Кефчилов
 Барат Шекинская — Туказбан
 Башир Сафароглу — Джамиль
 Малейка Агазаде (в титрах — Малейка Шахмарданова) — Фарида
 Камиль Губушов — Муршуд
 Амина Нагиева — Баладжаханым
 Алигусейн Гафарлы
 Бахадур Алиев — сотрудник милиции
 Ф. Мамедов
 М. Абдуллаев
 Осман Хагги — экипаж поезда
 И. Хусейнов
 Садагят Зульфугарова — экипаж поезда (в титрах не указан)

Роли дублировали 
 Юсиф Велиев — сотрудник милиции (в титрах не указан)

Административная группа 
 авторы сценария: Мамедсадыг Аллахвердиев (в титрах — Мамаедсалех Аллахвердиев), Ю. Садовский
 режиссёр: Шуа Шейхов
 оператор: Аскер Исмаилов
 художник: Джабраил Азимов
 композитор: Васиф Адыгёзалов
 звукооператор: Азиз Шейхов
 монтажёр: А. Филимонова
 директор фильма: В. Дудиев
 текст от автора: Али Зейналов

Ссылки 
 Краткая информация.

Короткометражные фильмы СССР 1960 года
Короткометражные фильмы студии «Азербайджанфильм»
Кинокомедии СССР
Фильмы на азербайджанском языке